Dark side of the Moon is Engels voor "donkere kant van de Maan". In het Engels wordt deze uitdrukking vaak gebruikt voor de achterkant van de maan, het deel dat vanaf de Aarde niet zichtbaar is, hoewel dit letterlijk genomen niet correct is (voorkant en achterkant zijn even vaak licht en donker).

Dark Side of the Moon is ook dikwijls gebruikt als titel van muziekstukken en andere werken, waaronder:
 Dark Side of the Moon (Medicine Head), derde album van Medicine Head
 The Dark Side of the Moon, album van Pink Floyd
 Dark Side of the Moon, alternatieve naam van Opération lune, een mockumentary van William Karel
 The Dark Side of the Moon, een Zwitsers-Duitse band opgericht door Melissa Bonny